Алекса́ндр Пантелеймо́нович Святого́ров (, Харьков — , Киев) — советский разведчик.
Из 17 оперативных псевдонимов Святогорова был рассекречен только один — майор Зорич, который он взял в память о своём сербском друге, спасшем ему жизнь.

Биография 
Александр Святогоров родился 15 декабря 1913 года в Харькове, где окончил школу, а потом — техникум. С 1932 года работал мастером, начальником смены, начальником цеха на комбинате «Запорожсталь».

В 1939 году Святогорова пригласили работать в НКВД. Работал в Запорожском областном управлении НКВД, занимался пересмотром дел необоснованно репрессированных.

В начале Великой Отечественной войны участвовал в минировании стратегических объектов Запорожья. Позже стал адъютантом начальника разведуправления фронта полковника Леонова. Занимался разработкой агентурной сети на оккупированной территории, подготовкой разведывательно-диверсионных групп и их заброской в тыл противника в районах Харькова, Ворошиловграда, Сталинграда.

После заброски в немецкий тыл в 1944—1945 годах на территорию Польши и Словакии участвовал в разведывательно-диверсионных мероприятиях. Его деятельность настолько досаждала оккупантам, что за его голову фашистский комендант города Злате-Моравце установил вознаграждение в размере 150 тысяч словацких крон, подняв затем эту сумму до полумиллиона.

Среди известных операций, в которых он участвовал, были: ликвидация военного коменданта Харькова генерала Георга фон Брауна, ликвидация Люблинской разведшколы, ликвидация личного представителя адмирала Канариса — Вальтера Файленгауэра. В 1944 году руководил разведывательно-диверсионным отрядом «Зарубежные» в районе Банска Бистрица (Словакия).

После войны был направлен на работу вице-консулом, генеральным консулом СССР в Братиславе. В 1948 году был направлен в Берлин, где работал под легендой советского «невозвращенца», координируя операции советской разведки на территории Австрии и Западной Германии. В 1953 году по распоряжению Берии был направлен на работу в Чехословакию, с 1956 — в резидентуре в ГДР (до 1961 года). С 1962 по 1964 год работал в ОБХСС МВД Украины, затем — в ряде гражданских организаций (КБ имени Мануильского, Институте кибернетики и др.).

Операции Святогорова

Украина

Ликвидация Георга фон Брауна, военного коменданта Харькова 
В Харькове, в доме на улице Дзержинского, 17 («Дом Хрущёва») диверсанты Святогорова установили несколько мин, предполагая, что фон Браун (кузен создателя ракет «Фау») решит занять именно этот дом. Немецкие саперы тщательно обследовали дом и нашли радиоуправляемую мину, «плохо спрятанную» в подвале. Другая мина, начинённая полутонной тротила, была зарыта на трёхметровой глубине. Полковник Илья Старинов привёл радиомину в действие из Воронежа в то время, когда фон Браун устраивал торжественный приём.

Польша

Ликвидация Люблинской разведшколы и шефа гестапо 
В партизанский отряд явились с повинной бойцы украинской дивизии СС «Галичина». Святогоров решил этим воспользоваться, чтобы проникнуть в Люблинскую разведшколу абвера под видом хорунжего Украинской повстанческой армии. Святогорову удалось войти в доверие к шефу гестапо штурмбаннфюреру Аккардту. Вскоре Святогоров передал в Москву список курсантов и засланных на территорию советских войск выпускников разведывательной школы. Затем группа Святогорова, разгромив гестапо и разведывательную школу, попыталась захватить Аккардта, но в перестрелке тот погиб.

Захват Вальтера Файленгауэра 
О приезде Вальтера Файленгауэра в Люблин Святогоров узнал случайно. Святогорову удалось внедрить в абвер своего разведчика — поляка Станислава Рокича. Под видом Фридриха Краузе Рокич встречал Вальтера Файленгауэра. Вальтер Файленгауэр приехал со своей любовницей Софией Зонтаг. Во время застолья Файленгауэр выболтал цель приезда в Люблин: «Вильгельм Франц Канарис послал его организовать операцию против партизан».

Словакия 
Десантная группа майора Святогорова-Зорича (псевдоним Александр Пантелеймонович сохранил после удачных операций в Польше) высадилась на аэродроме «Три дуба» близ Банска-Быстрицы на рассвете 17 октября 1944 года, чтобы стать ядром советско-словацкого партизанского отряда после того, как в Словакии было подавлено антифашистское восстание. После формирования он просочился в тыл немецких войск и развернул боевые операции на их коммуникациях в районе Братиславы, нанеся противнику большой урон. Партизанам удалось ликвидировать четыре немецких воинских штаба, взорвать железнодорожный мост, сжечь четыре склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, уничтожить два паровоза и 31 железнодорожный вагон, 29 автомашин и пять немецких полевых радиостанций. Были захвачены 54 вражеских солдата и 18 офицеров, уничтожены в боях около 400. Разведчики отряда разоблачили 10 шпионов и восемь тайных агентов гестапо.

Если в Польше Зорич выступал в роли офицера из дивизии СС «Галичина», то в Словакии он стал использовать форму подразделений словацких гардистов. Он прославился своими дерзкими вылазками, отвлекавшими большие материальные ресурсы гитлеровцев. В то время заброшенные на парашютах с 7 по 26 августа группы Эрнеста Биелика, Алексея Егорова, Евгения Волянского и выдвинувшиеся в Словакию с оккупированной части Украины ударные партизанские отряды Виктора Карасева, Михаила Шукаева, Николая Прокопюка, Леонида Беренштейна и Вячеслава Квитинского составили основное ядро сопротивления после восстания.

Освобождение Вильяма Широкого и члена ЦК Юлиуса Дюриша 
Святогоров руководил операцией по освобождению из тюрьмы секретаря коммунистической партии Вильяма Широкого и члена ЦК Юлиуса Дюриша. Их побег удалось организовать при активном участии разведчика Сергея Каграманова. Во время освобождения Широкого и Дюриша люди Святогорова проникли в близкое окружение словацкого президента Йозефа Тисо. Ликвидировать Тисо не удалось из-за его бегства в Берлин.

Кража шифров 
Лаврентий Берия поручил Святогорову проникнуть в пражское отделение МОССАДа и выкрасть секретные шифры радиосвязи. Ко второму секретарю израильской миссии Герзону Святогоров подослал разведчицу Бьянку. Герзон, после проведённой с Бьянкой ночи, крепко заснул. Бьянка вытащила из кармана пиджака ключи от сейфа и передала их советским разведчикам. Шифры и коды быстро пересняли и Бьянка вернула их на место. Проснувшись, Герзон ничего не заподозрил. В течение двух лет чекисты были в курсе всех действий МОССАДа.

Ликвидация Бандеры 
В послевоенные годы в Мюнхене обосновался лидер УПА Степан Бандера. Руководство операцией было возложено на подполковника Святогорова, исполнителем назначили сотрудника КГБ Богдана Сташинского. Сташинский поджидал Бандеру у его подъезда с миниатюрным пистолетом в виде авторучки с капсулой цианистого калия. После выстрела в упор Бандера скончался мгновенно.

Награды 
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны ІІ степени, Богдана Хмельницкого III степени, «За заслуги» III степени, а также зарубежными орденами: Польши — «Партизанский военный крест», Чехословакии — «Военный крест», «Орден Словацкого Народного Восстания», «Красная Звезда ЧССР», и многими медалями.

В конце войны Святогоров был представлен к Звезде Героя Советского Союза, но Сталин подписывать указ отказался.

Литература 
Александр Святогоров стал одним из прототипов Александра Белова — главного героя романа Вадима Кожевникова «Щит и меч».

«Все, что написано о наших разведоперациях, — я имею в виду книги „Смерть и жизнь рядом“, „Двойная западня“, „Его звали Зорич“ — не полностью отражает масштабы наших действий, их подготовку и проведение, — отмечал в последние годы жизни Святогоров. — В то время, когда писались эти книги, многие мои друзья ещё работали за границей, и более подробное освещение некоторых операций могло бы привести к их провалу… А сейчас я могу говорить и писать более откровенно». Он намеревался выпустить книгу своих воспоминаний, но эта идея так и не была реализована.

Святогоров был консультантом фильмов «Подвиг разведчика», «Путь в „Сатурн“», «Щит и меч» (именно его консультации повлияли на создание песни «С чего начинается Родина»).

Примечания

Ссылки 
 События и люди. Александр Святогоров.
 Они творили историю. Памяти А. П. Святогорова.

Разведчики СССР
Разведчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Байковом кладбище